Clet est un nom de personne datant de l'Antiquité romaine, devenu un nom de saint, un prénom et un nom de famille.

Saints 
Clet est un nom de saint catholique et orthodoxe :
 Clet ou Anaclet, le troisième évêque et presbytre de Rome de l'an 79 à 91 environ.

Personnalité 

Clet de son vrai nom Clet Abraham est un artiste français.

Prénom 
Clet est un prénom. Pour la liste des personnalités de ce prénom, voir : .

Patronyme 

 François-Régis Clet (1748-1820), prêtre catholique missionnaire, reconnu martyr et saint ;
 Antoine Clet, imprimeur du roi au Puy au , auteur de comédies en langue d'oc et français ;
Eugénie Gruyer-Brielman, pseudonyme d'Henriette Eugénie Clet, peintre française.

Variantes 
D'autres formes de ce nom et prénom sont Cletus, Clete, Cleto, Anaclet.

Voir aussi 
 , localités du nom de saint Clet.